

Cinema e televisione 
 Entourage – serie televisiva statunitense, trasmessa dal 2004 al 2011
 Entourage – film del 2015, continuazione dell'omonima serie televisiva
 Entourage – serial televisivo sudcoreano, trasmesso nel 2016

Musica 
 Entourage – singolo di Omarion, pubblicato nel 2006